Медведица може бити:

 медведица – женка од медведа
 морска медведица – морски сисар из породице фока
 Медведица (притока Волге) – лева притока реке Волге у Руској Федерацији
 Медведица (притока Дона) – лева притока реке Дон у Руској Федерацији
 Медведица (Гросупље) – насеље у општини Гросупље, Република Словенија

Види још
 
 Медвеђица – насеље у општини Жагубица, Република Србија